

História 
Rainier I, Senhor de Cagnes
Rainier III, Príncipe de Mônaco

Geografia dos Estados Unidos
Rainier (Oregon)
Rainier (Washington)
Mount Rainier (Maryland)
Monte Rainier — no estado de Washington

Outros usos
Buick Rainier — modelo de automóvel
Rainier Fog — um álbum de 2018 da banda Alice in Chains

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história